Дже́йсон И́ан Фле́минг (; род. 25 сентября 1966 года, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр, наиболее известный ролями в фильмах Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

Биография 
Родился в Лондонском районе Патни, является сыном шотландского режиссёра Гордона Флеминга. Флеминг решил стать актёром после участия в театральных постановках в своей школе. «Я всегда хотел быть актёром» — позднее рассказал BBC он.

В 1980-х Флеминг принимал участие в Национальном молодёжном театре и политической организации молодых социалистов; также участвовал в Лейбористской партии Militant tendency, продавал их газеты.

Впоследствии утверждал, что его театральная и политическая деятельности в это время были просто способом встречаться с девушками. В 1990 году был принят в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, где был одноклассником Гермионы Норрис.

После окончания академии в начале 1990-х присоединился к Королевской Шекспировской компании.

Активно занимается бегом на длинные дистанции, завершил несколько марафонов.

Личная жизнь 
С 1994 по 2003 год встречался с актрисой Линой Хиди.

Летом 2008 года Джейсон Флеминг женился в Тоскане на Элли Фэрман.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Марафонцы Великобритании
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства